New Year Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 New Year Islands (Alaska), Vereinigte Staaten
 New Year Islands (Tasmanien), Alternativname der New-Year-Island-Gruppe

Siehe auch:
 New Year Island (Tasmanien), Insel vor King Island, Tasmanien
 New Year Island (Begriffsklärung)